Nederlands talent van het jaar is een prijs die wordt gegeven aan het meest talentvolle handballer van het betreffende jaar. Daarnaast worden er ook prijzen gegeven aan beste scheidskoppel, trainers en handballers van het betreffende jaar.

Winnaars

Zie ook 
 Nederlands handballer van het jaar

Handballijsten
Handbalprijs